Champfleury ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Champfleury (Aube)
 Champfleury (Marne)

Champfleury ist der Familienname von:

 Jules Champfleury (1821–1889), französischer Schriftsteller und Kritiker